Front de Salvació Somali, partit polític històric de Somàlia, antecessor de l'actual Front Democràtic de Salvació Somali
 Associació de Futbol de Sèrbia (del seu nom en serbi Fudbalski Savez Srbije), màxima institució reguladora del futbol a Sèrbia
 Membre de la Royal Statistical Society (de l'abreviatura en anglès de Fellow of the Statistical Society), dignitat atorgada als membres de la Royal Statistical Society